

Drive 
 Le drive est une forme de commerce où un client vient en voiture récupérer sa commande.

Littérature 
 Drive, roman écrit par l'écrivain américain James Sallis et publié en .
 Drive, nouvelle de l'écrivain américain James S. A. Corey publiée en .

Télévision 

 Drive, série télévisée américaine créée par Tim Minear et Ben Queen diffusée en 2007.
 Drive, titre original de l'épisode Poursuite (1998) de la série télévisée X-Files.

Cinéma 

 Drive, film américain réalisé par Jefery Levy sorti en 1991 ;
 Drive, court métrage américain réalisé par Adam Turner sorti en 1998 ;
 Drive, court métrage franco-américain réalisé par Rylend Grant sorti en 2001  ;
 Drive, film japonais réalisé par Hiroyuki Tanaka sorti en 2002 ;
 Drive, court métrage canadien réalisé par Beverly D. Lewis sorti en 2004 ;
 Drive, court métrage canadien réalisé par Jim Wallace sorti en 2005 ;
 Drive, film américain réalisé par Nicolas Winding Refn et adapté du roman du même nom de James Sallis sorti en 2011 ;
 Drive est également le titre original du film américain Fugue, réalisé par Steve Wang en 1997.

Musique

Groupe 

 Drive était le nom original du groupe norvégien Combichrist ;
 Drive est un groupe américain de hard-rock des années 1980.

Chanson 

 Drive est un single du groupe américain The Cars ;
 Drive est un single du groupe américain Incubus.

Album 

 Drive est un album de la chanteuse néo-zélandaise Bic Runga ;
 Drive est un album du groupe finlandais de metal Poisonblack ;
 Drive est un album de la chanteuse néerlandaise Anneke van Giersbergen.

Sport 

 Au badminton, un drive est un coup offensif.
 Au football américain, un drive est une série d'actions offensives durant une possession.
 Au Golf, le drive est le mouvement de "balancier" effectué par le joueur afin de frapper la balle avec force.

Informatique 

 Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers en ligne de Google.

Homonymie de titre